Jesús Torres puede referirse a:
 Jesús Torres (ciclista). Exciclista venezolano nacido en 1954.
 Jesús Torres (compositor). Compositor español nacido en 1965.
 Jesús Torres (actor). Actor, escritor y director de escena español.